Hay varios enfrentamientos a lo largo de la historia conocidos como Batalla de San Quintín, acaecidos en su mayor parte en los alrededores de la ciudad francesa de San Quintín:

 Batalla de San Quintín del 15 de enero de 859 cuando Hunifredo vence a las tropas de Luis el Germánico.
 Batalla de San Quintín de 1557 en el marco de las guerras italianas.
 Batalla de San Quintín de 1810 en la Guerra de Independencia Española.
 Batalla de San Quintín de 1871 durante la Guerra franco-prusiana.
 Batalla de San Quintín de 1914 en el frente occidental de la Primera Guerra Mundial.